Die A350 ist eine Fernstraße in der russischen Region Transbaikalien. Sie führt von Tschita in südöstlicher Richtung nach Sabaikalsk an der Grenze zur Volksrepublik China. Sie ist Teil des AH6 im Asiatischen Fernstraßennetz.

Die Straße erhielt die Nummer A350 im Jahr 2010. Zuvor trug sie die Nummer A166.

Verlauf

Einzelnachweise 

A Russland350
Straße in Sibirien